Чемпионат мира по международным шашкам среди женщин в формате блиц — прошёл 7-10 октября 2015 года в Измире, Турция. Одновременно проводились чемпионат мира среди мужчин и чемпионаты мира по быстрым шашкам среди мужчин и среди женщин, а также 2-й Чемпионат мира по турецким шашкам.

Регламент 
Турнир проводился по круговой системе, 5 минут + 3 секунды за ход на партию.

Результаты 
В турнире приняли участие 18 шашисток из 7 стран. Средний рейтинг 1661.

GMIF — международный гроссмейстерMIF — международный мастерMFF — мастер ФМЖД

Ссылки 
 Сайт чемпионата 
 Регламент чемпионата  

Спорт в Турции в 2015 году
2015 год в шашках